ФК Милсами Орхеј је молдавски фудбалски клуб из Орхеја. Члан Прве лиге Молдавије. Клуб је основан 2005. године и домаће утакмице игра на стадиону КСР.

Успеси клуба 
 Прва лига Молдавије:
 Првак (1): 2014/15.

 Куп Молдавије:
 Освајач (1): 2011/12.

 Суперкуп Молдавије:
 Освајач (1): 2012.

ФК Милсами у европским такмичењима

Спољашње везе 
 Званичан сајт клуба 

М